Дмитрий Барков (род. 28 октября 1880 года в Хельсинки, Великое княжество Финляндское, Российская империя — ум. ?) — российский стрелок.

Биография, карьера 
В 1912 году принимал участие в летних Олимпийских играх в Стокгольме, где выступал от Российской империи в стрельбе по движущейся мишени в двух одиночных и одном командном зачётах. Призовых мест не занял; в одиночных соревнованиях стал 31-м, затем 19-м, вместе с командой — пятым.

Дальнейшая судьба спортсмена неизвестна.

Примечания 

Стрелки России (по 1917)
Стрелки на летних Олимпийских играх 1912 года